Jaycee steht für:
 die Mitglieder der Organisation Junior Chamber International

Jaycee ist der Name folgender Personen:
 Jaycee Hill (1931–2013), US-amerikanischer Musiker
 Jaycee Lee Dugard (* 1980), US-amerikanisches Entführungsopfer
 Jaycee Chan (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Jaycee Carroll (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jaycee Okwunwanne (* 1985), nigerianisch-bahrainischer Fußballspieler